О’Брайен, Майк:
 О’Брайен, Майк (1904—1939) — американский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1932 года.
 О’Брайен, Майк — американский разработчик компьютерных игр.